

Astronomia
 Valles – formazioni geologiche analoghe alle valli terrestri presenti su altri corpi celesti

Geografia
 Valles – frazione del comune italiano di Rio di Pusteria, nella provincia autonoma di Bolzano
 Vallés – comune spagnolo situato nella comunità autonoma Valenciana
 Passo Valles – valico alpino delle Dolomiti

Persone
 Adrián Vallés – astista spagnolo
 Adrián Vallés – pilota automobilistico spagnolo
 Álvaro Valles – calciatore spagnolo
 Arlington Valles – costumista britannico
 Carlos Alberto Valles – attore spagnolo
 Francisco Vallés – medico e scrittore spagnolo
 Gabriel Vallés – calciatore argentino
 Joan Sales i Vallès – romanziere, poeta, traduttore ed editore spagnolo
 Jules Vallès – scrittore francese
 Romulo Geolina Valles – arcivescovo cattolico filippino